A kongregáció egy szervezet; a latin eredetű szó (congregation) jelentése: összegyűlés, egyesülés, társulás.

A szó utalhat többek közt a következőkre:

Egyházi kongregációk 
 Monasztikus
 Szerzetesi kongregáció (kolostoregyesület)
 Magyar Bencés Kongregáció
 Alexiánus Testvérek Kongregációja
 Celesztinusok Bencés Kongregációja
 Keresztes Kongregáció (Congregatio a Sancta Cruce) 
 Szentlélek Kongregáció

 A Római Kúria hivatalai
 Püspöki Kongregáció
 Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció
 Keleti Egyházak Kongregációja
 Hittani Kongregáció
 Népek Evangelizációjának Kongregációja
 Tanulmányi Intézetek Katolikus Nevelésügyi Kongregációja
 Klérus Kongregációja
 Világiak, a Család és az Élet Dikasztériuma (Világiak, a Család és az Élet Kongregációja)
 Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja
 Szenttéavatási Ügyek Kongregációja (Congregatio de Causis Sanctorum)

 Lelkiségi mozgalmak
 Mária kongregáció
 Legio Christi (Krisztus Légiója Kongregáció)